En general, una tourtière és un estri de cuina, un motlle utilitzat per a fer coure coques, coques farcides o tartes.

Tourtière també pot designar:
 Tourtière, un plat tradicional de Nadal i Cap d'any del Quebec a base de carn recoberta de pastisseria. Aquest terme es pot referir a un àpat que consisteix exclusivament en carn picada i patates o fins i tot tourtière du Lac-Saint-Jean, així com a cipaille de Gaspésie. A l'època de la Nova França, s'emprava l'expressió « pièce tourtière » en lloc de « tourte », i llavors era un paté de cansalada salada. A poc a poc, van anar canviant els ingredients per a preparar-lo, amb aviram, carn de caça i bou;
 Tourtière, un pastís de poma o pruna, pròxim al pastís gascó de la Gascunya;
 Tourtière o pastís de carn, una preparació equivalent al paté de patates, però que inclou carn, tradicionalment porc, encara que a Arnac e Pompador, al Llemosí, hi ha preparacions més modernes amb ànec i foie gras.

Notes i referències

Vegeu també 
 Pâté à la viande

Estris de cuina
Pàgines de desambiguació